

Населені пункти та їхні частини
 Врубле — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Врубле — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Врубле — частина села Певелька в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Врубле — частина села Ляскова в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Врубле — частина села Кшчонув у гміні Токарня Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Врубле — частина села Ґронь у гміні Буковіна-Татшанська Татранського повіту Малопольського воєводства
 Врубле — частина села Лостувка в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Врубле — частина села Кльон у гміні Чайкув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Врубле — осада в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки